Csehország
 Strážov, település a Klatovyi járásban
 Szlovákia
 Őrlak (1899-ig Sztrazsó, szlovákul Strážov), Zsolna városrésze a Zsolnai kerület Zsolnai járásban